Fortaleza de Santa Catalina o Castillo de Santa Catalina es el nombre de varios castillos o fuertes militares ubicados en diversas partes de la geografía mundial:

Fortaleza o Castillo

Brasil 
 Fortaleza de Santa Catalina (Paraíba), en el estado de Paraíba.

España 
 Castillo de Santa Catalina (Cádiz), en Cádiz.
 Castillo de Santa Catalina del Puerto, en el Puerto de Santa María, (Cádiz).
 Fortaleza de Santa Catalina (Jaén), en Jaén.
 Fortaleza de Santa Catalina (Las Palmas de Gran Canaria), en Las Palmas de Gran Canaria.
 Castillo de Santa Catalina (Málaga), en Málaga.
 Castillo de Santa Catalina (La Palma), en Santa Cruz de La Palma (provincia de Santa Cruz de Tenerife).
 Castillo de Santa Catalina (Tarifa), en Tarifa (Cádiz)

Portugal 
 Fuerte de Santa Catalina (Coimbra), en Coímbra.

Egipto 
 Fortaleza de Santa Catalina (Monte Sinaí), en el Monte de Moisés, Monte Sinaí —Patrimonio de la Humanidad—.

Francia 
 Fortaleza de Santa Catalina (Tolón), en Tolón, departamento de Var.

Puerto Rico 
 La llamada La Fortaleza (Puerto Rico), en San Juan —Patrimonio de la Humanidad—.

Referencias